Схолларт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Схолларт, Пауль (род. 1940) — бельгийский хоровой дирижёр, композитор и музыкальный педагог.
 Схолларт, Франсуа (1851—1917) — бельгийский католический политический деятель.